Bostan:
 Elisabeta Bostan
 Grigore Bostan
 Ion Bostan
 Ion Bostan (academician)
 Marcel Bostan
 Constantin Bostan